The Dirtchamber Sessions Volume One (стилизовано Prodigy Present: The Dirtchamber Sessions Volume One) — альбом-микстейп Лиама Хоулетта (The Prodigy). Выпущен в 1999 году на лейбле XL Recordings.

Список композиций 
трек-лист

  — 7:18
 Intro Beats — взято из Run-D.M.C.'s «Here We Go [Live at the Funhouse]».
 Rasmus, «Punk Shock» (1998) — в буклете ошибочно указан как «Tonto’s Release».
 Hardnoise, «Untitled» (1991)
 The Chemical Brothers, «Chemical Beats» (1995)
 Ultramagnetic MC’s, «Kool Keith Housing Things» (1988)
 Lightning Rod featuring Jalal, «Sport» (1988)
 La Pregunta, «Shangri La» (1978)
 Ultramagnetic MC’s, «Give the Drummer Some» (1988)
 Time Zone, «Wildstyle» (1983)
  — 6:44
 Bomb the Bass, «Bug Powder Dust» (1994)
 Trouble Funk, «Pump Me Up» (1984) — в буклете ошибочно указан как Grandmaster Flash & The Furious Five
 The Charlatans, «How High» (1997)
 The Prodigy, «Poison» (1994)
 Jane’s Addiction, «Been Caught Stealing» (1990)
 Tim Dog featuring KRS-One, «I Get Wrecked» (1993)
  — 6:03
 Babe Ruth, «The Mexican» (1972)
 The B-Boys, «Rock the House» (1983)
 The Chemical Brothers, «(The Best Part of) Breaking Up» (1996)
 Word of Mouth, «King Kut» (1985)
  — 7:52
 DJ Mink, «Hey Hey Can You Relate» (Instrumental) (1990)
 The KLF, «What Time Is Love» (1988)
 Bones Breaks, «Funky Acid Makossa» (1988)
 Bones Breaks, «Shafted Off» (1988)
 Bones Breaks, «And the Break Goes Again» (1988)
 Meat Beat Manifesto, «Radio Babylon» (1990)
 Herbie Hancock, «Rockit» (1983)
 The 45 King, «900 Number» (1992)
 The Prodigy, «Smack My Bitch Up» (1997, альбом The Fat of the Land, семплы)
 The Prodigy, «Molotov Bitch» (1996, сингл Firestarter, семплы)
 Propellerheads, «Spybreak!» (1997)
 Beastie Boys, «It’s the New Style» (1986)
  — 4:57
 Sex Pistols, «New York» (1977)
 Fatboy Slim, «Punk to Funk» (1996)
 Medicine, «I’m Sick» (1997)
  — 5:48
 D.S.T., «The Home of Hip Hop» (1985)
 JVC Force, «Strong Island» (1984)
 Primal Scream, «Kowalski» (1997)
 Beastie Boys, «Time to Get Ill» (1986)
 Barry White, «I’m Gonna Love You a Little More Babe» (1973)
 Public Enemy, «Public Enemy No. 1» (1987)
 The JB’s, «Blow Your Head» (1974)
 T La Rock, «Breakin' Bells» (1993)
  — 3:59
 LL Cool J, «Get Down» (1987)
 Digital Underground, «The Humpty Dance» (1989)
 Uptown, «Dope on Plastic» (1989)
 Coldcut, «Beats and Pieces» (1987)
  — 8:40
 London Funk Allstars, «Sure Shot» (1995)
 West Street Mob, «Break Dancin' (Electric Boogie)» (1983)
 Hijack, «Doomsday of Rap» (1988)
 Renegade Soundwave, «Ozone Breakdown» (1988)
 The Beginning of the End, «Funky Nassau» (1971)
 The Jimmy Castor Bunch, «It’s Just Begun» (1972)

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы The Prodigy
Альбомы 1999 года
Альбомы XL Recordings